Seznam morskih prelivov.

Morski prelivi